Батис:

 Батис — род растений монотипного семейства Батовые.
 Батис Кэмпбелл, Энрике (род. 1942) — мексиканский пианист и дирижёр.